Николай Павлович Майо́ров (1913 — ?) — советский инженер, металлург, учёный, лауреат Ленинской премии.

Биография 
Окончил Уральский политехнический институт (1937).

С 1938 по 1976 год работал на заводе «Красное Сормово», с 1951 г. главный металлург.

При его непосредственном участии была создана первая промышленная установка непрерывной разливки стали (1957).

Кандидат технических наук.

Ленинская премия 1958 года — за участие в создании первых установок непрерывной разливки стали.

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1959 год
 Сердцем и душой с Сормовом// Красный сормович

Инженеры-металлурги
Металлурги СССР
Персоналии:Красное Сормово
Выпускники Уральского технического университета